Никола́й Никола́евич Козло́вский: Козловский, Николай Николаевич (1913 — после 1947) — советский футболист.
 Козловский, Николай Николаевич (род. 1953) — глава города Великие Луки.